La Mer (Debussy), een compositie van Claude Debussy uit 1905
 La Mer (Gilson), een compositie van Paul Gilson uit 1892
 La Mer (Baignade en mer), een film uit 1895 van Auguste en Louis Lumière
 La mer (Charles Trenet), een chanson uit 1946
 La mer (Tyro), een chanson uit 2000
 La mer (film), een film uit 2002